«Берлинский блюз» — название нескольких произведений:

Фильмы 
 «Берлинский блюз» — фильм 1988 года испанского режиссёра Рикардо Франко
 «Берлинский блюз» — фильм 2003 года немецкого режиссёра Леандера Хаусмана по роману Свена Регенера

Роман 
 «Берлинский блюз» — дебютный роман немецкого писателя Свена Регенера